Almaș a következők román neve lehet:
 Almás, a Szamos bal oldali mellékvize Szilágy megyében
 Háromalmás, községközpont Arad megyében
 Almástelep, falu Arad megyében
 Almás falu Kovászna megyében